ou U-15 a été le nom de plusieurs sous-marins allemands ou U-boot durant la Première, la Seconde Guerre mondiale et plus tard :
 L'Unterseeboot 15, sous-marin de type  de la Kaiserliche Marine, a été construit en 1911 et a participé à la première bataille de l'Atlantique durant la Première Guerre et qui a été coulé le .
 Durant la première Guerre mondiale, l'Allemagne a possédé deux autres sous-marins avec un nom similaire :
 UB-15, un sous-marin de type  lancé en 1915, transféré à la marine austro-hongroise le  et devient l’U-11, et démoli en 1920.
 UC-15, un sous-marin de type  lancé en 1915 et qui a été porté disparu en .

 L'Unterseeboot 15, un sous-marin de type II.B, qui a été lancé en 1936 et a participé à la deuxième bataille de l'Atlantique durant la Seconde Guerre mondiale et qui a été coulé le .
 L'Unterseeboot 15, un sous-marin de  de la Bundesmarine, a été lancé en 1974 et est qui est toujours en service (2012).

 ou U-15 ou U-XV peut faire référence également à :
 L'Unterseeboot 15, sous-marin de la classe U-10 de la marine austro-hongroise pendant la Première Guerre mondiale.

Références 

Sous-marin de la Marine allemande
Nom de bateau
Bateau des années 1910
Bateau des années 1930
Bateau des années 1960